Le SMAG peut faire référence au :
 Salaire minimum agricole garanti (Maroc et Nouvelle-Calédonie) 
 Salaire maximum garanti
 Société Meunière et Avicole du Gabon